

Personnalités 

 André Heiniger (1921-2000), industriel suisse ;
 Florence Heiniger (née en 1959), journaliste et productrice suisse de télévision ;
 Madeline Heiniger (née en 1960), femme politique suisse ;
 Patrick Heiniger (1950-2013), chef d'entreprise suisse.